Об'єкти NGC
Кассіопея (сузір'я)
Галактики
Емісійна туманність
Області H II
Астрономічні об'єкти, відкриті 1881